USfD steht für: 
 Unser Song für Deutschland, deutscher Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2011
 Unser Song für Dänemark, deutscher Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2014

USFD steht für:
 US Foods, US-amerikanisches Unternehmen aus Columbia

Abkürzung